Тамо Пеникетт (, род. , Юкон, Канада) — канадский актёр, известный своей ролью Карла «Хило» Агатона в сериале канала Sci Fi «Звёздный крейсер „Галактика“».

Биография 
Пеникетт — сын бывшего премьер-министра Юкона, Тони Пеникетта, который иммигрировал в Викторию (Британская Колумбия) из Англии в возрасте 12 лет, и Луллы Сьерры-Джонс из индейской общины Уайт-Ривер на Юконе. У него два брата и сестры-близнецы Сара и Стефани. В 2006 году сыграл роль Дариуса, главного антагониста, в игре компании EA games «Need for Speed: Carbon».

С августа 2018 года состоит в браке с моделью Айей Пеникетт.

Фильмография

Актёр

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Канады